Бетино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бетино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Бетино — село в Касимовском районе Рязанской области.